Покровское кладбище:

 Покровское кладбище (Владивосток) — уничтожено
 Покровское кладбище (Москва) (на юге города)
 Кладбище Покровского монастыря в Москве — частично уничтожено (см. Таганский парк)
 Покровское кладбище (Рига)
 Покровское кладбище (Санкт-Петербург)
 Покровское кладбище в Советске (Кукарке) Кировской области